Iwan Golubez (russisch ) ist der Name folgender Personen:

 Iwan Karpowitsch Golubez (1916–1942), sowjetischer Matrose der Schwarzmeerflotte

Iwan Golubez steht für:

 Iwan Golubez (Schiff), russisches Seeminensuchboot